James Fergusson kan avse:

James Fergusson (arkeolog)
James Fergusson (politiker)

Se även 
 James Ferguson